Reuschenbach ist der Name folgender Personen:

 Julia Reuschenbach (* 1988), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Peter Reuschenbach (1935–2007), deutscher Politiker (SPD)